L'Institut universitaire de technologie (IUT) de Lens a été créé en 1986. Il est rattaché à l'université d'Artois depuis 1993. Celui-ci est implanté à proximité du centre-ville, du stade Bollaert et du site du Louvre-Lens sur 4,5 hectares.

Histoire de l'IUT 

 1986 : création de l’IUT : rattaché à l’IUT C de Roubaix (Lille II)
1986 : ouverture du département Techniques de Commercialisation (TC)
 1987 : ouverture du département formation continue
 1988 : inauguration des locaux à LENS
 1990 : ouverture du département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
 1993 : rattachement de l’IUT à l’Université d’Artois
 1993 : ouverture du département Informatique
 2002 : création du département Services et Réseaux de Communication (SRC)
 2003 : ouverture des Licences Professionnelles
 2007 : création de l’apprentissage
 2010 : ouverture de la licence pro. SIL SANTE
 2012 : ouverture de la licence pro. CITHECS et le DU ACT
2013 : Le département Services et Réseaux de Communication (SRC) devient le département Métiers du Multimédia et de l'Internet (MMI)
2018 : ouverture du DU PCM au sein du département MMI
2021 : Réforme : les DUT deviennent des BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) BAC+3

Diplômes 
L’IUT accueille chaque année  étudiants dans 5 filières :

 Commerce
 Gestion
 Informatique
 Médias Numériques
 Services pour la Santé

L'IUT de Lens propose : 

4 bachelor universitaires de technologie (BUT ex-DUT) :

BUT Techniques de commercialisation (TC)
BUT Informatique (INFO)
BUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
BUT Métiers du Multimédia et de l'Internet  (MMI)

7 licences professionnelles (LP) : 

 Commercialisation des Biens et Services Inter-entreprises (LP CBSI)
 Management du Point de Vente (LP MPV)
 Collaborateur Comptable spécialisé en Technologies de l'Information et de la Communication (LP CC)
 Gestion des Ressources Humaines, ressources humaines et Technologies de l'Information et de la Communication (LP GRH)
 Développement informatique et outils collaboratifs (LP DIOC)
 Conception, rédaction et réalisation web (LP CREAWEB)
 Commercialisation des Infrastructures Touristiques, d’Hébergement, Culturelles et Sportives (CITHECS)
 
10 diplômes universitaires (DU) :

 DUGER : Diplôme Universitaire de Gérontologie 
 DULOS : Diplôme Univ. de Logisticien dans la santé 
 DUMOS : Diplôme Univ. de Management et d’Organisation d’une Unité de Soins 
 DURAQ : Diplôme Univ. de Responsable - Assistant dans la santé 
 DUMOGH : Diplôme Univ. Management et Gestion Hôtelière dans la Santé
 DU Collaborateur Commercial et de Gestion : niveau BAC +1  (DU CC)
 DU Accueil et Communication Touristiques : niveau BAC +1 (DU ACT)
 DPES :  Diplôme Univ. de Préparation à l’Enseignement Supérieur (BAC+1)
DU PCM : Production de Contenu Multimédia (BAC+3)
DU Community Manager (BAC+3)

Les diplômes s’inscrivent dans l’espace européen de l’enseignement supérieur LMD permettant à l’étudiant de poursuivre aisément sa formation afin d’obtenir une licence, un master ou encore un doctorat.

Mode de formation
Ces diplômes peuvent être suivis en :
 Formation initiale : statut étudiant
 Formation en alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (statut salarié)
 Formation continue : pour les salariés ou demandeurs d’emploi

Mobilité internationale 
Les étudiants peuvent réaliser dans le cadre de leur formation, un semestre ou un stage à l'étranger au sein des universités partenaires de l'IUT et de l'Université d'Artois.

Vie étudiante et associative, clubs et BDE 

Plusieurs associations animent et proposent des activités au sein de l'IUT, certaines issues d'initiatives étudiantes:

 Les Bureaux des Étudiants (BDE) : il y en a un par département (MMI, Info, GEA et TC), ils s'occupent de l'ensemble de la vie étudiante.
 MIEUX VIVRE ENSEMBLE A L’IUT DE LENS : organisation d'événements culturels à l'IUT.
Lens Toi : réalisation d'un guide de l'Artois chaque année et depuis plus de 20 ans.
 L'IU'Théatre de Lens est une association qui propose des ateliers théâtraux pour sensibiliser les étudiants au milieu artistique et au théâtre.
 Le Club Japon de l'IUT de Lens est un club traditionnel associatif et culturel qui propose des cours de japonais à l'IUT ainsi que des animations et activités ludiques autour de la culture japonaise.
 Multiverse est un club associatif proposant des activités de jeux de société et de jeux de rôle à l'IUT.
 Le Club CreaGames est un club associatif proposant une initiation collaborative à la conception de jeux vidéo (Programmation/Game design).
 Les Jeunes Prodiges est un concours de talents organisé par des étudiants, et se déroule sous la forme d'un spectacle.

Accès à l'IUT 
L'IUT est situé à 27 minutes (~2km) à pied de la gare ferroviaire de Lens, et desservi par les lignes de bus TADAO 19 et 41 (Arrêt IUT et Arrêt Cyclamens) ainsi que les lignes 18 et 22 (Arrêt IUT Nord).

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel

Lens
Enseignement supérieur dans les Hauts-de-France
Organisme fondé en 1986
Université d'Artois
Lens (Pas-de-Calais)